Denkmünze bezeichnet

 eine Gedenkmünze
 eine Medaille